Saint-Cosme oder Saint-Côme ist der französische Name des hl. Cosmas; mehrere französische Orte und Kirchen sind nach ihm benannt:
 Saint-Cosme, Gemeinde im Département Haut-Rhin
 Saint-Cosme-en-Vairais, Gemeinde im Département Sarthe
 Priorat Saint-Cosme in Tours
 Kirche Saint-Cosme in Chalon-sur-Saône

Siehe auch:
 Saint-Côme